Lyckan kan avse:
 Lyckan (roman), – roman av Ivar Lo-Johansson, 1962
 Lyckan (1935) – en satirisk sovjetisk stumfilm av Aleksandr Medvedkin, 1935, originaltitel ryska: Счастье, Stjastie
 Lyckan kommer – svensk film från 1942
 Lyckan (sång) – en sång av Risken Finns på Doin' the omoralisk schlagerfestival

Geografi

Lyckan, Mjölby kommun - en småort i Mjölby kommun
Lyckan, Göteborg – landeri i Göteborg
Lyckan, Lycksele kommun – ort i Lycksele kommun, Västerbottens län, 
Lyckan, Värmland – liten, by på väg 62, mellan Forshaga och Karlstad.
Lyckan, Södermanland – torrlagd sjö i Nyköpings kommun,  (1,7 ha)

Se även
Lycka (olika betydelser)